Amerikai Egyesült Államok
 Woodland (Alabama)
 Woodland (Duluth), Minnesota
 Woodland (Észak-Karolina)
 Woodland (Georgia)
 Woodland (Illinois)
 Woodland (Indiana)
 Woodland (Kalifornia)
 Woodland (Aroostook megye, Maine)
 Woodland (Washington megye, Maine)
 Woodland (Maryland)
 Woodland (Michigan)
 Woodland (Minnesota)
 Woodland (Mississippi)
 Woodland (Missouri)
 Woodland (Ohio)
 Woodland (Utah)
 Woodland (Washington)
 Woodland (Washington D.C.)
 Woodland (Dodge megye, Wisconsin)
 Woodland (Sauk megye, Wisconsin)

 Egyesült Királyság
 Woodland (Cumbria)
 Woodland (Devon)
 Woodland (Durham)

Nevek
 Woodland, családnév